Giulia Maria Scarano (Manfredonia, 17 de febrero de 2006) es una actriz, influencer, personalidad de televisión y modelo italiana.

Biografía 
Giulia Scarano nació el 17 de febrero de 2006 en Manfredonia, en la provincia de Foggia (Apulia), del padre Domenico Scarano y desde temprana edad mostró interés por la actuación.

Carrera 
Giulia Scarano, después de terminar la escuela secundaria, comenzó sus estudios en la escuela secundaria científica Galilei-Moro de Manfredonia. Después de completar el período de dos años en la escuela superior de ciencias, del tercero al quinto año decidió cambiar sus estudios e ir a estudiar contabilidad en el Instituto Técnico Comercial del Estado Giuseppe Toniolo en Manfredonia.

En 2020 hizo su primera aparición en la pantalla chica participando en la quinta edición del docu-reality transmitido en Rai 2 Il collegio, en el internado nacional Regina Margherita en Anagni, en la provincia de Frosinone. En el mismo año participó en la emisión de TG2 Post, transmitido en Rai 2. En 2021 participó en el programa de televisión Unomattina in famiglia, transmitido en Rai 1. En el mismo año grabó el comercial de toallas higiénicas Lines, junto a Giulia Matera. En el mismo año protagonizó la serie Vivere non è un gioco da ragazzi.

En 2022 fue elegida para interpretar el papel de Assunta Camporeale en la película Ti mangio il cuore dirigida por Pippo Mezzapesa, junto a Elodie y Michele Placido. En el mismo año protagonizó las miniserie Afilmbaimichi y Cabala, y interpretó el papel de Stefania en la serie web de RaiPlay Confusi.

Filmografía

Cine

Televisión

Web TV

Programas de televisión

Comerciales

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 Giulia Scarano en listal.com

Actrices de cine de Italia
Nacidos en 2006
Nacidos en Manfredonia
Actrices de Italia
Personalidades de televisión
Modelos de Italia